Кобринский — еврейская топонимическая фамилия (от города Кобрин).

Известные носители 
 
 Кобринский, Арон Ефимович (1915—1992) — советский учёный и литератор.
 Кобринский, Борис Аркадьевич (род. 1944) — российский учёный: доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАЕН.
 Кобринский, Владимир Васильевич (1873—1958) — украинский искусствовед и этнограф.
 Кобринский, Илья Григорьевич — украинский советский режиссёр. Народный артист УССР.
 Кобринский, Иосафат Николаевич (1818—1901) — украинский греко-католический священник, культурно-общественный и церковный деятель, публицист, меценат.
 Кобринский, Михаил Ефимович (род. 1951) — учёный (преподаватель физического воспитания, преподаватель истории).
 Кобринский, Натан Ефимович (1910—1985) — советский учёный в области экономической кибернетики.

Кобринская 
 Кобринская, Наталия Ивановна (девичья фамилия Озаркевич; 1855—1920) — галицко-русская писательница.

См. также 
 Роман Фёдорович Кобринский (ум. после 1416) — удельный князь кобринский из династии Гедиминовичей, внук великого князя литовского Ольгерда.
 Семён Романович Кобринский (ум. около 1460) — удельный князь кобринский из династии Гедиминовичей.
 Кобринский 171-й пехотный полк — пехотный полк Русской императорской армии.
 Кобринский повет Полесского воеводства — административно-территориальная единица Полесского воеводства II Речи Посполитой.
 Кобринский район — административно-территориальная единица в составе Брестской области Белоруссии.
 Кобринский уезд — административная единица в составе Слонимской, Литовской и Гродненской губерний, существовавшая в 1795—1920 годах.